Jméno a příjmení Jan Dvořák má více nositelů:

 Jan Dvořák (atlet) – český atlet, hod kladivem
 Jan Dvořák (herec) – český dramaturg, režisér a herec působící v Hradci Králové
 Jan Dvořák (fotbalista) – český fotbalista
 Jan Dvořák (houslař) – český houslař, (1825–1890)
 Jan Dvořák (lékař) – český lékař a politik, zemský a říšský poslanec, ředitel zemské porodnice v Praze, (1849–1916)
 Jan Dvořák (malíř) (* 1942, Tábor), pedagog, grafik, malíř
 Jan Dvořák (pěstitel květin) – český světově proslulý pěstitel květin z obce Šlapanice
 Jan Dvořák (politik) – český a československý politik, poslanec za agrárníky, (1870–1931)
 Jan Dvořák (poslanec Říšského sněmu) – český politik z Moravy, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, (1795–1868)
 Jan Dvořák (právník) – český profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen redakční rady listu Ad notam
 Jan Dvořák (překladatel) – český překladatel (například dílo Thomase Manna)
 Jan Dvořák (teatrolog) (* 1951) – český teatrolog, pedagog DAMU, nakladatel a publicista (autor studie Příští vlna = Next wave: antologie alternativy, okraje a undergroundu v českém divadle 90. let)
 Jan Dvořák (spisovatel) – český spisovatel, literární vědec a redaktor, (1937–2021)
 Jan Dvořák (výtvarník) – český výtvarník, loutkoherec, režisér a pedagog, (* 1925)
 Jean Gaspard Deburau – vlastním jménem Jan Kašpar Dvořák, česko-francouzský mim, (1796–1846)
 Pavel Novotný (pornoherec) – známý též pod pseudonymem Jan Dvořák, český pornoherec (* 1977)